Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Казахи в Саратовской области 

Казахи являются коренными жителями области с древних времён, когда ещё территория области входила в великую степь Дешт-и-Кипчак.( От Алтая до Дуная).

Перепись 1926 года зафиксировала 4876 казахов в Саратовской губернии и 1351 в АССР Немцев Поволжья (большая часть которой располагалась на территории современной Саратовской области). Во время голода в Казахской АССР 1932—1933 гг. численность казахов на территории современной Саратовской области увеличилась более чем в 4 раза в первую очередь за счёт притока переселенцев из голодающих районов Казахской АССР.

Уже Всероссийская перепись населения 2002 года показала, что казахи стали второй по численности населения национальностью Саратовской области — 2,9 % населения, а согласно переписи 2010 года доля казахов возросла до 3,1 % (76 007 человек).

Казахи в Саратовской области расселены в основном в её заволжской части. Наиболее многочисленно казахское население в Александрово-Гайском (где казахи составляют абсолютное большинство населения), Озинском, Перелюбском, Дергачёвском, Питерском, Краснокутском, Ершовском, Фёдоровском, Краснопартизанском, Марксовском, Энгельсском, Ровенском районах.

Украинцы в Саратовской области 
Украинские поселения появились на территории современной Саратовской области в начале XVIII века. Примерно треть населённых пунктов современной области были основаны украинцами, например: районные центры г. Калининск (название при основании — село Баланда), г. Красный Кут, пгт Екатериновка, пос. Дергачи, села Самойловка, Романовка, многие другие населённые пункты. Основание и развитие соляного промысла на территории современной Саратовской области связано с переселенцами-чумаками из Полтавской и Харьковской земель Малороссийского гетманства, которые и стали жителями новых поселений, в том числе — Покровской слободы (затем г. Покровск, ныне город Энгельс) на левом берегу Волги напротив Саратова, которую немецкие поселенцы называли der Kossakenstadt — город казаков.

По переписи 1989 года в области проживало уже немногим более 100 тысяч лиц украинской национальности. В 2002 — уже 67,3 тыс. Данное снижение связано с достаточно быстрой ассимиляцией среди русских.

В настоящее время максимальная доля украинцев (около 25 %) отмечается в Самойловском районе.

Примерно 30 % населения Саратовской области имеют украинские фамилии или имеют украинские корни.

Татары в Саратовской области 

Татары компактно проживают в Базарно-Карабулакском, Дергачёвском, Ершовском, Петровском, Саратовском районах. 10 татарских, 19 смешанных населённых пунктов. Татарская гимназия (Саратов, с 1992), татарский детский сад (Саратов). Национально-культурная автономия татар (с 1997). Работают Татарский культурный центр, исламский центр Поволжья «Дава», культурно-просветительское общество «Исламский призыв», областное татаро-башкирское культурно-просветительское общество «Идель». Выходят газета «Мусульманский вестник» (Саратов), телепередача «Исламская мозаика» (ранее называлась «Аллаху акбар»). Самодеятельный ансамбль (с. Сафаровка Дергачёвского района).

Чуваши в Саратовской области 

В Саратовской области проживало 15956 чувашей (2002). В основном они расселены в северной части области. За 1989—2002 гг. численность чувашей уменьшилась на 22,3 %. Городские чуваши в большинстве своём проживают в г. Саратов (2648 чел.), Балаково (1523 чел.), Энгельс (624 чел.), Вольск (562 чел.) и в посёлке Базарный Карабулак (339 чел.). Основная часть чувашей проживает в сельской местности. Они расселены в той или иной мере во всех административных районах области. Имеются совместные селения с татарами, мордвой и русскими. 

Сравнительно весомо представлены они в Базарно-Карабулакском (2776 чел.), Вольском (1115 чел.), Энгельском (638 чел.), Балаковском (592 чел.), Пугачевском (568 чел.) и Хвалынском (533 чел.) районах. В области насчитывается 9 селений с чувашским населением. Практически все они имеют многонациональный состав. В числе наиболее крупных и старинных чувашских поселений области следует назвать с. Казанла (946), Шняево (566),  Белая Гора (443),  Абдуловка в Базарно-Карабулакском районе, с. Калмантай (620) в Вольском районе.

Башкиры в Саратовской области 
Башкирские населённые пункты на территории Саратовщины известны с начала XVIII века. Располагались они в долине реки Камелик, отчего их второе название камеликские башкиры. Эти населённые пункты вошли позже в состав Кузябаевской волости Самарской губернии. Ныне башкиры проживают в основном в Перелюбском и Пугачёвском районах. Предки саратовских башкир как и самарских с юго-востока Башкортостана. Родной язык — башкирский.

Немцы в Саратовской области

Курды и дунгане в Саратовской области 
Компактно расселены в ряде поселений Саратовской области.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Саратовская область